

Карамишевське сільське поселення — сільське поселення, Козловський район, Чувашія
 Карамишевське сільське поселення — сільське поселення, Черемшанський район, Татарстан